Шаванель () — французская фамилия. Известные носители:
 Шаванель, Себастьен (род. 1981) — французский велогонщик, младший брат Сильвена.
 Шаванель, Сильвен (род. 1979) — французский велогонщик.